Амадео VI од Савоје (Шамбери, 4. јануар 1334- Кампобасо, 1. март 1383) је био гроф Савоје из династије Савоја. Био је син Ајмоне, гроф Савоје и Јоланда Палеолог од Монферата.

Породично стабло 

Рођени 1334.
Умрли 1383.
Династија Савоја